San Menas se puede referir a varios santos:
San Menas de Tebas o de Alejandría
San Menas de Constantinopla

O bien, a:

Iglesia de San Menas, en Egipto.